Denys Tourttjenkov är en rysk kanotist.

Han tog bland annat VM-guld i K-4 500 meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2001 i Szeged.

Källor

Världsmästare i kanotsport
Ryska kanotister
Män
Levande personer
Ryska idrottare under 2000-talet